Geografia
 Ausonia – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Lacjum.

Zoologia Ausonia Risso 1827 - synonim rodzaju ryb Luvarus.